Палангская конка () — коночная система в курортном городе Литвы Паланге. Конка действовала в 1894-1900 годах. Конка обслуживала не только Палангу, но и курортный посёлок Немирсета и село Вилемишки. Коночные пути также использовались для развозки грузов от кирпичного завода в Вилимишках на пристань.

История

Период Российской империи (1894—1900) 
Граф Иосиф Тышкевич в 1893 году купил пароход «Феникс», на котором возил кирпич в Лиепаю. Для швартовки парохода был построен мост (ныне — Палангский пешеходный мост), а для подвозки кирпича с завода в Вилимишках [Willimischken] — узкоколейка. Вторая ветка шла от моста вдоль реки Ронзе до дороги Лиепая·Клайпеда (ныне — площадь Братьев Тышкевичей). По ней в открытых вагонетках возили отдыхающих.

Имеется информация, что также существовала ещё одна пригородная пассажирская линия конки в Немирсету. Вероятно, это был первый в Российской империи и единственный в Литве коночный интерурбан.

Предположительно, сеть была закрыта в 1900 году.

Литовский период (1922—1940) 
Существует информация, что конка работала до 1925 года.

Маршруты

Закрытые

Трамвайные депо 
Расположение депо конки неизвестно. Есть предположение, что оно могло распологаться в Вилемишках.

Ссылки 
 
 

Трамвайные системы по алфавиту
Трамвайные системы Литвы
Закрытые трамвайные системы